Szumowo est le nom des localités polonaises suivantes :
 de la gmina de Szumowo, dans le powiat de Zambrów, dans la voïvodie de Podlachie
 Szumowo, village du powiat de Zambrów, siège de cette gmina
 Szumowo, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie